Molekulska formula -{C7H10O7}- se može odnositi na:

 Homocitratna kiselina
 Homoizocitrinska kiselina